Переді́л — переробка грубих сортів металу на вищі
 Земельний переділ — перерозподіл селянських земельних наділів за кількістю їдоків (при общинному землекористуванні)
 Пере́діл — діалектна назва відгородженої частини якогось приміщення, купе вагона

Топонім 

Села:
 Переділ — Чернігівська область, Корюківський район
 Переділ — Чернігівська область, Ріпкинський район

Див. також 
 Переділи
 Чорний переділ

Примітки